Bakonya, magyarországi település
 Bakonya, romániai falu